

Carriera

Palmarès

Individuale 
 Squadra della stagione della UEFA Europa League: 1
 2021-2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi